Международный гандбольный турнир чемпионов Добоя () — клубный товарищеский международный турнир по гандболу среди мужских команд, проходящий ежегодно в городе Добой, Республика Сербская, Босния и Герцеговина.

История 
Первый гандбольный турнир состоялся в Добое ещё в 1965 году — в нём принимали участие исключительно команды из Югославии, а победителем стал клуб «Партизан» из города Грачаница. Иностранные команды дебютировали на турнире в сезоне 1969 года, организаторы выдали специальное приглашение трём зарубежным командам: чешскому «Богемиансу» из Праги, румынскому «Динамо» из Брашова и венгерскому «Спартаку» из Будапешта. В 1970 году впервые была осуществлена телевизионная трансляция турнира — государственная телекомпания Югославии записала и показала финальный матч между сербским «Борацом» из Баня-Луки и чешской «Дуклой» из Праги.

Турнир не проводился в период 1992—1996 годов по причине развязавшейся на территории Югославии гражданской войны, однако затем возобновился, и устраивается по сей день. В феврале 2011 года Международная федерация гандбола (ИГФ) включила Международный гандбольный турнир чемпионов Добоя в свой официальный календарь соревнований. В настоящее время финансовую поддержку турниру главным образом оказывают Правительство Республики Сербской, Совет министров Боснии и Герцеговины и администрация города Добой.

Наиболее титулованным участником Международного гандбольного турнира чемпионов Добоя является хорватский «Партизан» из города Бьеловар, побеждавший здесь шесть раз. Вторую строку между собой делят московский ЦСКА и сербский «Борац», имеющие по четыре победы каждый.

Правила соревнований 
В турнире ежегодно принимают участие восемь клубов, постоянным участником является принимающая соревнования местная «Слога», тогда как семь других участников приезжают по специальному приглашению, выдаваемому организаторами. Команды делятся на две группы, где каждая поочерёдно играет с каждой: занявшие первые места в группах команды сразу выходят в финальную стадию, в то время как команды, расположившиеся на вторых позициях, борются за третье место. На матчах работают судьи международной и федеральной категорий. Призёры турнира получают денежное вознаграждение, в последние годы оно составляло 15 тыс. евро за первое место, 10 тыс. евро за второе место и 5 тыс. евро за третье место. Дополнительно предусмотрены призы самому ценному игроку турнира, приз лучшему вратарю, приз лучшему бомбардиру, приз за четную игру.

Победители турнира

Ссылки 
 Балкан хендбал 
 Татран освојио турнир у Добоју 2013. 

Гандбольные соревнования в Республике Сербской